Svjetsko prvenstvo u rukometu 2017. je 25. izdanje Svjetskog prvenstva u rukometu koje se održalo u Francuskoj od 11. do 29. siječnja 2017. godine.

Rukometni turnir se odigrao u ukupno 8 dvorana u 8 različitih francuskih gradova. Domaćinstvo za održavanje Svjetskog rukometnog prvenstva Francuska je dobila na zasjedanju Međunarodnog rukometnog saveza 15. prosinca 2011. u brazilskom  São Paulu. kao zemlja domaćin dva prijašnja izdanja muških svjetski rukometnih prvenstava (1970. i 2001.), francusko izaslanstvo odnijelo je pobjedu nad danskim predstavništvom.

Svjetsko prvenstvo u rukometu 2017. godine je obilježio šesti naslov prvaka svijeta za reprezentaciju Francuske te prve medalje sa svjetskog prvenstva za reprezentacije Norveške i Slovenije u povijesti tih reprezentacija.

Kvalificirane momčadi

Dodatne kvalifikacije 
U drugom krugu kvalifikacija prošli su Slovenija preko Norveške, Rusija preko Crne Gore, Bjelorusija preko Latvije, Makedonija preko Češke, Poljska preko Nizozemske, Švedska preko BiH, Mađarska preko Srbije i Danska preko Austrije. Preostali dvoboj je Islanda i Portugala, a ždrijeb 23. lipnja.

Gradovi domaćini 
Prvenstvo će se igrati u osam gradova: Albertvilleu, Metzu, Lilleu, Parizu, Rouenu, Brestu, Montpellieru, Nantesu.

Izbacivanje

Konačni poredak

Najbolji strijelci

Source: IHF

Najbolji golmani

Source: IHF

Idealna postava

Izvori 

M2017
Međunarodna rukometna natjecanja u Francuskoj